Općinska liga Vinkovci je predstavljala pretposljednji rang natjecanja, odnosno ligu šestog stupnja nogometnog prvenstva SFRJ u sezoni 1986./87. Sudjelovalo je 14 klubova, a prvenstvo se igralo dvokružno. Prvak općinske lige ("Mladost" - Cerić) bi se kvalificirao u Međuopćinsku ligu - Istok, dok bi posljednjeplasirana ekipa ispala u niži rang.

Tablica

Bilješke 
NK Mladost Privlaka je kažnjena oduzimanjem 2 boda
NK Obilić Ostrovo odustao od natjecanja nakon jesenskog dijela prvenstva
NK Obilić Ostrovo je kažnjen oduzimanjem 3 boda

Povezani članci 
 Međuopćinska liga Istok 1986./87. 
 Grupno prvenstvo ONS Vinkovci 1986./87.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Vinkovački list #1752
  

1986-87
1986-87 Vinkovci
Vinkovci